Ibn Firnás puede referirse a:

 Abulqásim Abbás Ibn Firnás, científico andalusí, precursor de la aeronáutica.
 El cráter Ibn Firnás en el lado oculto de la Luna , nombrado así en memoria del anterior.
 El aeropuerto Ibn Firnás de Bagdad, Irak.